Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 438 dans le monde.

 Route fédérale 438 en Allemagne
 RS-438 au Brésil
 Route 438 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 438 en Finlande
 Route nationale 438 en France
 Route régionale 438 en Slovénie